Austro-węgierskie pułki piechoty:
 102 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883-1918) – Schlesisch-mährisches Infanterieregiment Nr. 100

Niemieckie pułki piechoty:
 102 Pułk Piechoty im. Króla Bawarii Ludwika III (3 Saksoński) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjskie pułki piechoty:
 102 Wiacki Pułk Piechoty